Михаил Васильевич Ильиных (21 февраля 1957 года, с. Завьялово, Искитимский район, Новосибирская область) — депутат Мурманской областной Думы. Заслуженный военный специалист РФ .

Биография 
Михаил Ильиных родился 21 февраля 1957 года в селе Завьялово Искитимского района Новосибирской области  в семье Василия и Евдокии Ильиных. 

Окончил Высшее военно-морское училище им. Ленинского комсомола по специальности "инженер-электромеханик", Военно-морскую академию имени Н.Г.Кузнецова, курсы академии Генерального штаба "оборона и национальная безопасность".

С 1979 года – начальник лаборатории цеха торпедного вооружения торпедной базы флотилии подводных лодок. С 1980 года – командир боевой части подводной лодки К-210. С 1983 года – помощник командира подводной лодки К-418. С 1986 года – старший помощник командира подводной лодки К-137 «Ленинец».

С сентября 1990 года – командир подводной лодки К-395. С 1992 года – командир 2-го экипажа подводной лодки К-253. В 1993 году – командир подводной лодки К-137 «Ленинец». С декабря 1993 года – командир 2-го экипажа подводной лодки К-407 «Новомосковск». С 1997 года – заместитель командира.

С 1999 года – начальник штаба 13-й дивизии подводных лодок. С 2000 года – начальник штаба 31-й дивизии подводных лодок; с 2001 года – командир 18-й дивизии подводных лодок. Воинское звание контр-адмирал присвоено 11 июня 2002 года. С 2005 года – заместитель начальника штаба Северного флота. С 2009 года – заместитель командующего Северным флотом по вооружению и эксплуатации вооружения. с 2012 года находится в запасе.

В декабре 2014 года был избран Председателем Мурманской областной Думы пятого созыва.

В сентябре 2016 года избран депутатом Мурманской областной Думы шестого созыва по Печенгскому одномандатному избирательному округу № 10 .

Общественная деятельность 
В Областной Думе отстаивает интересы военных. Долгое время жил в ЗАТО Североморск, Как председатель комитета мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО. 

Участвовал в разработке законопроекта о почетных званиях. Речь идет о присвоении населенным пунктам званий «Город Морской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Поселок летной доблести». Подобные законы уже приняты в ряде регионов страны. 

«Считаю, что идея разработать свой региональный закон, который бы способствовал увековечению памяти о подвигах наших земляков, достойна внимательного и вдумчивого подхода», – отмечал Михаил Ильиных .

Реновация ЗАТО 
В 2021 году в Мурманской области начался первый этап реновации закрытых территориальных образований.

Разработкой проекта занимались члены комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО, который возглавляет Михаил Ильиных. 

Он лично контролировал ход работ в ЗАТО Североморск . 

По программе реновации ЗАТО в Североморске ведётся снос пустующих зданий, капитальный ремонт жилых домов и пустующего жилья, благоустройство территорий, модернизация объектов.

Ожидается, что в течение трех лет флотская столица и населенные пункты в ее составе избавятся от аварийных и пустующих жилых зданий .

Личная жизнь 
Женат. Воспитал троих дочерей.

Награды 
 Орден "За военные заслуги" .
 11 ведомственных медалей.
 Почётные грамоты Мурманской областной Думы. 
 Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ .
Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью»   .

Декларированное имущество 
Общая сумма декларированного дохода за 2020 год составила 4,350 млн рублей. Общая площадь недвижимости, задекларированная за 2018 год — 31,6 м2. По декларации за 2020 год имеет транспортные средства «Nissan X-trail» и «УАЗ-39629» .

Ссылки 

 Михаил Ильиных в социальной сети Вконтакте.
 Михаил Ильиных в социальной сети Instagram.
 Михаил Ильиных в социальной сети Одноклассники.

Примечания 

Председатели Мурманской областной Думы
Контр-адмиралы (Российская Федерация)